Gary Sheffield (baseballista)
 Gary Sheffield (bobsleista) – amerykański bobsleista, czterokrotny medalista mistrzostw świata
 Gary Sheffield (historyk)